Mogila è un termine slavo che indica sia un toponimo sia un cognome. Può riferirsi a:

 Mogila, un comune della Macedonia del Nord
 Pietro Mogila, un patriarca della chiesa ortodossa
 Tolstaja Mogila, un tumulo funerario.